Ива́н Константи́нов:
 Константинов, Иван Егорович (1919—2006) — Герой Советского Союза.
 Константинов, Иван Кузьмич (1926—1995) — Герой Социалистического Труда, наладчик.
 Константинов, Иван Спиридонович (1895—1964) — конюх совхоза «Запруднихинский» (пос. Степной), Герой Социалистического Труда.
 Константинов, Иван (1887—1921) — болгарский революционер.